Heipertz ist der Familienname von

 Christine Heipertz-Hengst (* 1947), deutsche Sportwissenschaftlerin, Sporttherapeutin, Reit-Trainerin und Sachbuchautorin
 Martin Heipertz (* 1976), deutscher Wirtschaftswissenschaftler, Politiker (Die Basis), Beamter und Schriftsteller
 Otto Heipertz (1884–1954), deutscher Politiker und Jurist
 Otto E. Heipertz  (1913–1985), deutscher Diplomat
 Wolfgang Heipertz (1922–2013), deutscher Chirurg, Orthopäde und Hochschullehrer
Heipertz bezeichnet folgenden Ort:

Heipertz (Solingen), Hofschaft in Solingen, Nordrhein-Westfalen